«Мультачки: Байки Мэтра» () — американский мультсериал, основанный на мультфильме «Тачки». Главными персонажами на протяжении всего мультсериала являются  Мэтр, выступающий в роли рассказчика, и Молния Маккуин, выступающий в роли слушателя. Первая серия вышла 27 октября 2008 года. Последняя (по состоянию на 2022 год) серия 3 сезона вышла 5 июня 2012 года.

К серии не относится короткометражный мультфильм «Мэтр и Призрачный Свет»  (2006).

Сюжет 
Каждый эпизод начинается фразой Мэтра: «Что ни байка, то быль!» и сделан по формуле классической байки: Мэтр рассказывает Молнии Маккуину о каком-либо эпизоде из своей жизни. Действие перемещается в место, где был Мэтр в этот момент. Практически во всех байках Мэтр попадает в затруднительную ситуацию. Оказывается, что Молния тоже является участником происшествия, и всякий раз чемпион гонок помогает Мэтру выпутаться из проблемы (и при этом сам нередко оказывается в беде). Молния не верит в байки Мэтра, но в конце каждой серии ему приходится убеждаться в их правдивости, например, когда в реальной жизни перед ним появляются персонажи баек.

Миа и Тиа, являясь в полнометражном мультфильме поклонницами Молнии Маккуина, в «Байках Мэтра» становятся поклонницами Мэтра. Немаловажную роль в байках играют вилочные погрузчики, похожие на Гвидо.

Персонажи

Главные герои 
 Мэтр () — владелец буксирной службы и штрафстоянки. Главный герой баек. По собственным словам, когда врёт, то всегда плачет. Правда это или нет, не знает никто.
 Молния Маккуин () — гонщик, чемпион гонок, лучший друг Мэтра.
 Миа и Тиа () — близняшки, поклонницы Мэтра и Молнии Маккуина (в прошлом Чико Хикса).

Второстепенные персонажи 
 Шланг () — пожарный грузовик, который служит в качестве местного пожарного в городке Радиатор-Спрингс. Появляется в эпизоде «Мэтр - Команда спасения».
 Филмор () — микроавтобус-хиппи. В некоторых эпизодах является безмолвным слушателем.
 Сержант () — джип-военный. В некоторых эпизодах является безмолвным слушателем.
 Шериф () — единственный полицейский Радиатор-Спрингс. Появляется в эпизоде «Токио Мэтр».
 Луиджи () — владелец магазина Касса Делла Шина. Партнёр Гвидо, в некоторых эпизодах является безмолвным слушателем.
 Гвидо () — вилочный погрузчик. Поёт караоке в серии «Мэтр-металлист». В начале серии «Аэро-Мэтр» Мэтр учит его летать.
 Лиззи () — является владельцем Сувенирной лавки Радиатор-Спрингс, а так же женой Стэнли. Появляется в эпизоде «Мэтр-Машина Времени».
 Фло () — владеет единственной в Радиатор-Спрингс заправкой "Фло-Кафе «Восьмёрка»". Появляется в серии «Детектив Мэтр». Многие байки рассказываются около её кафе.
 Рамон () — муж Фло, а также владелец местного Салона боди-арта в городке Радиатор-Спрингс. В некоторых эпизодах является безмолвным слушателем. 
 Поршняк () — лидер банды стритрейсеров, он гоняется по Радиаторам-Спрингс вместе с Ди-Джеем и Винтецом, после чего за ними гонится Шериф. Появляется в эпизоде «Токио Мэтр».
 Ди-Джей () — один из членов банды стритрейсеров, вместе с Поршняком и Винтецом безрассудно дрейфуют по главной дороге города Радиатора-Спрингс, после чего за ними гонится Шериф. Позже, Ди-Джея можно увидеть в группе автомобилей, которые окружают Мэтра после его победы над Кабуто. Появляется в эпизоде «Токио Мэтр».
 Винтец () — является членом банды стритрейсеров. Он гоняется по Радиаторам-Спрингс вместе с Ди-Джеем и Поршняком, после чего за ними гонится Шериф. Появляется в эпизоде «Токио Мэтр».
 Мэйтрон () — НЛО в байке «Неопознанный летающий Мэтр».
 Кабуто () — гонщик-дрифтёр в байке «Токио Мэтр».
 Роджер () — шаттл в байке «Мэтр на Луне». На самом деле космические челноки не летали к Луне.
 Имполо 13 () — астронавт, застрявший на Луне и спасённый Мэтром, осуществившим операцию «Луношлёп». Появляется в байке «Мэтр на Луне».
 Корсар () — пилот-ас, появляется в байке «Аэро-Мэтр». В Корсаре можно узнать Шкипера из мультфильмов «Самолёты» и «Самолёты 2: Огонь и Вода».
 Стэнли () — автомобиль — основатель Радиаторс-Спрингс. Памятник ему стоит на площади в фильмах «Тачки» 1, 2, 3. Появляется в серии «Мэтр-Машина Времени».

Эпизоды

Сезоны

Описание эпизодов

Первый сезон 
 Все серии впервые показаны на Disney XD.
 Этот сезон содержит всего три эпизода.

Второй сезон 
 Все эпизоды были впервые показаны на Disney Channel.

Третий сезон

См. также 
 Тачки
 Тачки 2
 Тачки 3
 Самолеты
 Самолёты: Огонь и вода

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта на русском языке

Мультсериалы США, запущенные в 2008 году
Фантастические мультсериалы
Мультсериалы на английском языке
Возобновлённые после закрытия телесериалы
Тачки